Păltiniș ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Păltiniș (Bacău), Dorf im Kreis Bacău 
 Păltiniș (Botoşani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Păltiniș (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Păltiniș (Caraș-Severin), Gemeinde im Kreis Caraș-Severin
 Păltiniș (Harghita) (ung. Kecsed), Dorf im Kreis Harghita
 Păltiniș (Sibiu) (Hohe Rinne), Wintersportort im Kreis Sibiu
 Păltiniș (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Păltiniș (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Păltiniș-Ciuc, Dorf im Kreis Harghita